Le championnat du monde de snooker 1954 a lieu au Houldsworth Hall de Manchester en Angleterre.

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1954
Snooker
Snooker 1945
Snooker